Ruckers peut faire référence à :

 La famille Ruckers (variantes : Ruckaert, Ruckaerts, Rucqueer, Rueckers, Ruekaerts, Ruijkers, Rukkers, Rycardt) est la plus célèbre famille de facteurs de clavecins établis à Anvers aux  et  siècles.

 Rückers, village du land de la Hesse en Allemagne.

 (10542) Ruckers est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.